Desa Mangunsari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Mangunsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,39, long 110,16), 
 Desa Mangunsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,57, long 110,09), 
 Desa Mangunsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,22, long 110,05), 
 Desa Mangunsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,06, long 110,64), 
 Desa Mangunsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,19, long 113,28), 
 Desa Mangunsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,05, long 111,89), 

Robotskapade Indonesienförgreningar